Blythewood bezeichnet:

 Blythewood (South Carolina), eine Stadt in South Carolina

sowie mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Blythewood (Kentucky), ID-Nr. 88003330
 Blythewood (Louisiana), ID-Nr. 82002795
 Blythewood (Tennessee), ID-Nr. 73001810